Il doppio maschile  del Lipton Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ken Flach e Todd Witsken erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 2º turno.

Richard Krajicek e Jan Siemerink hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jonathan Stark 6–7, 6–4, 7–6.

Teste di serie

  Danie Visser /  Laurie Warder (secondo turno)
  Ken Flach /  Rick Leach (secondo turno)
  Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (finale)
  Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
  John Fitzgerald /  Trevor Kronemann (secondo turno)
  Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
  Steve DeVries /  David Macpherson (quarti di finale)
  Wayne Ferreira /  Michael Stich (secondo turno)

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (terzo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (terzo turno)
 Mark Kratzmann /  Simon Youl (terzo turno)
 Ken Flach /  Todd Witsken (secondo turno)
 Gary Muller /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (secondo turno)
 Marcos Ondruska /  Brad Pearce (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Lipton Championships 1993